

Село
 Новоолександрівка — Вітебська область, Вітебський район

Селище міського типу
 Новоолександрівка — Луганська область, Сорокинський район

Села:
 Новоолександрівка — Автономна Республіка Крим, Білогірський район
 Новоолександрівка — Автономна Республіка Крим, Красноперекопський район
 Новоолександрівка — Дніпропетровська область, Дніпровський район
 Новоолександрівка — Дніпропетровська область, Межівський район
 Новоолександрівка — Дніпропетровська область, Покровський район
 Новоолександрівка — Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Новоолександрівка — Донецька область, Добропільський район
 Новоолександрівка — Донецька область, Покровський район, Новоолександрівська сільська рада
 Новоолександрівка — Донецька область, Покровський район, Новотроїцька сільська рада
 Новоолександрівка — Донецька область, Олександрівський район
 Новоолександрівка — Донецька область, Бойківський район
 Новоолександрівка — Житомирська область, Ємільчинський район
 Новоолександрівка — Запорізька область, Веселівський район
 Новоолександрівка — Запорізька область, Запорізький район
 Новоолександрівка — Запорізька область, Приазовський район
 Новоолександрівка — Кіровоградська область, Кропивницький район, Аджамська сільська громада
 Новоолександрівка — Кіровоградська область, Кропивницький район, Долинська міська громада
 Новоолександрівка — Кіровоградська область, Кропивницький район, Знам'янська міська громада
 Новоолександрівка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район, Новоукраїнська міська громада
 Новоолександрівка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район, Смолінська селищна громада
 Новоолександрівка — Луганська область, Алчевський район
 Новоолександрівка — Луганська область, Біловодський район
 Новоолександрівка — Луганська область, Сватівський район, Красноріченська селищна громада
 Новоолександрівка — Луганська область, Сватівський район, Троїцька селищна громада
 Новоолександрівка — Миколаївська область, Баштанський район, Єрмолівська сільська рада
 Новоолександрівка — Миколаївська область, Баштанський район, Новоолександрівська сільська рада
 Новоолександрівка — Миколаївська область, Березнегуватський район
 Новоолександрівка — Миколаївська область, Братський район
 Новоолександрівка — Миколаївська область, Єланецький район
 Новоолександрівка — Миколаївська область, Казанківський район
 Новоолександрівка — Одеська область, Подільський район, Ананьївська міська громада
 Новоолександрівка — Одеська область, Подільський район, Любашівська селищна громада
 Новоолександрівка — Одеська область, Роздільнянський район
 Новоолександрівка — Сумська область, Краснопільський район
 Новоолександрівка — Харківська область, Близнюківський район
 Новоолександрівка — Харківська область, Вовчанський район
 Новоолександрівка — Харківська область, Сахновщинський район
 Новоолександрівка — Херсонська область, Каланчацький район
 Новоолександрівка — Херсонська область, Нижньосірогозький район
 Новоолександрівка — Херсонська область, Нововоронцовський район

 Новоолександрівка — колишнє село П'ятихатського району Дніпропетровської області, знято з обліку рішенням Дніпропетровської обласної ради від 18 квітня 1995 року.

Селище
 Новоолександрівка — Миколаївська область, Первомайський район